Шотландский Первый Дивизион 1896/1897 () — 7-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1896 года и закончился 13 марта 1897 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1896/1897
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1896 году
Спорт в Шотландии в 1897 году